Кимстач — фамилия:
 
 Кимстач, Евгений Иванович (1931—2013) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Кимстач, Игорь Фотиевич (1930—2010) — советский и российский пожарный.